Jürg Dällenbach (né le  à Berne) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| SC Langnau U20|| Junior Élites A|| 31|| 2|| 4|| 6|| 24|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|1999-2000|| SC Langnau|| LNA|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1999-2000|| SC Langnau U20|| Jr. Élites A|| 35|| 8|| 10|| 18|| 88|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2000-2001|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001|| HC Viège|| LNB|| 13|| 0|| 0|| 0|| 10|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2000-2001|| SC Langnau Tigers U20|| Jr. Élites A|| 17|| 0|| 4|| 4|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HC Viège || LNB|| 30|| 1|| 4|| 5|| 38|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8 
|-
| 2002-2003|| SC Langnau Tigers || LNA|| 41|| 0|| 1|| 1|| 45|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2002-2003||HC Viège|| LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| SC Langnau Tigers || LNA|| 23|| 0|| 0|| 0|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2003-2004|| HC Viège|| LNB|| 24|| 2|| 2|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Olten|| LNB|| 40|| 0|| 0|| 0|| 32|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| HC Bienne|| LNB|| 41|| 1|| 5|| 6|| 40|| 21|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2006-2007|| HC Bienne|| LNB|| 45|| 1|| 3|| 4|| 50|| 13|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| HC Olten|| LNB|| 47|| 0|| 10|| 10|| 111|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2008-2009|| HC Sierre|| LNB|| 47|| 5|| 10|| 15|| 85|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| HC Sierre|| LNB|| 40|| 2|| 8|| 10|| 56|| 11|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
|2009-2010|| SC Langnau Tigers || LNA|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| HC Sierre|| LNB|| 44|| 3|| 16|| 19|| 58|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 2011-2012|| HC Sierre|| LNB|| 35|| 2|| 11|| 13|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2011-2012|| HC Olten|| LNB|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2012-2013|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 50|| 1|| 10|| 11|| 34|| 7|| 0|| 0|| 0|| 8
|- 
| 2013-2014|| EHC Brandis|| || 27 || 3 || 7 || 10 || 65 || 3 || 0 || 0 || 0 || 20
|- 
| 2014-2015|| EHC Brandis ||  || 28 || 5 || 9 || 14 || 36 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2015-2016|| EHC Wiki-Münsingen ||  || 26 || 2 || 4 || 6 || 30 || 8 || 0 || 0 || 0 || 31

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2006 et 2007 avec le HC Bienne

Références

Naissance en août 1983
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Défenseur de hockey sur glace